Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier I, se dispute du 7 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1994
Tennis en novembre 1994